Sony Interactive Entertainment (), SIE — відділення корпорації Sony, що спеціалізується на відеоіграх і ігрових приставках. Воно було засноване 16 листопада 1993 року. Логотип був використаний з 1994 року. SCEI розробляє відеоігри, апаратне і програмне забезпечення для консолей PlayStation, компанія також видає відеоігри, призначені для її консолей. SCEI має кілька великих відділень в США (Sony Computer Entertainment America (SCEA), Європі (Sony Computer Entertainment Europe (SCEE), Азії (Sony Computer Entertainment Japan & Sony Computer Entertainment Asia), Бразилії та Океанії.

Ігри і франшизи 
Sony Computer Entertainment володіє правами на наступні відеоігри:

Див. також 
 Sony

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Sony Computer Entertainment. 

Підприємства, засновані 1993
Підприємства Японії
Розробники відеоігор